Витей (VI век) — монах британский. День памяти — 18 апреля.

Святые Витей (Bitheus) и Генок (Genocus) были британскими монахами. Они сопровождали святого Финниана из Клонарда во время его путешествия в Ирландию. Там они заслужили репутацию святости.

Литература 
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Британии
Святые Ирландии
Католические святые
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту